Der Begriff Wiele bezeichnet:

 den Beinamen des Oberlaufs der Afte in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Als Familienname:
 Jan Van De Wiele (* 1948), belgischer Radrennfahrer
 Jef Van de Wiele (1903–1979), flämischer Nationalist und Nationalsozialist
 Jörg Wiele (* 1951), deutscher Bildhauer
 Svend Wiele (* 1981), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Van de Wiele
 Wiehle